La Coupe des Alpes 1974 est la  de la Coupe des Alpes.

C'est la  consécutive ou l'on ne voit s'affronter que des clubs français et des clubs suisses.

L'édition a été remportée par les BSC Young Boys sur le FC Bâle sur le score de 2 buts à 1.

Participants

Compétition 

Les équipes ne jouent pas contre leur compatriotes; 1 point de bonus par match remporté par 3 buts ou plus

Finale

Source
 Erik Garin. Coupe des Alpes 1974. Rsssf.com.

Notes et références 

Coupe des Alpes
Sport en Suisse en 1974
Football en France en 1974
Football en 1974